Нико́льское — деревня Екатериновского сельсовета Добровского района Липецкой области.

География 
Никольское расположено у истоков пересыхающего водотока, впадающего восточнее населённого пункта в реку Скроминку (являющуюся, в свою очередь, притоком Воронежа). В черте самой деревни и в окрестностях на данном водотоке устроено несколько прудов. Никольское находится примерно в 28 километрах (расстояние по шоссе) на северо-запад от райцентра, западнее деревни — село Екатериновка, центр сельсовета. Высота центра селения над уровнем моря — 179 м.

К северо-востоку от Никольского ранее располагался ныне не существующий посёлок Каменный и нежилой на сегодня посёлок Фильцы. Здесь же зафиксирована небольшая вершина 184,1 м, к югу от неё — балка Большой Овраг. Севернее деревни имеются урочище Касимов и старое кладбище, отмечающее место нахождения другого бывшего населённого пункта (по некоторым данным, именовавшегося Ключи). Северо-западнее, к западу от урочища Касимов, начинается балка Чурилин Лог, расширяющаяся в направлении на северо-запад и затем на север. Юго-восточнее Никольского находятся истоки ещё одной балки; есть данные, что она носит название Сурков Верх.

Южнее и юго-западнее поселения есть несколько лесных массивов. Ближайший к Никольскому и наиболее крупный — Тарасовский (также встречается наименование Заповедь). Приблизительно по северной его опушке проходит лощина Воеводина. К югу от него расположена деревня Новоселье. Юго-западнее деревни Никольское, за лесами (Тарасовский, Можайский и другие), на шоссе стоит крупное село Трубетчино.

История 
На Специальной карте Западной части Российской империи Ф. Ф. Шуберта 1832 года издания уже присутствует деревня Николаевка. Она находится недалеко от истоков оврага Скроменской Верх и насчитывает 44 двора. Согласно карте Тамбовской губернии, составленной А. И. Менде и изданной в 1862 году, деревня Никольская стояла на речке Рычёвке, к юго-западу от оврага Большой Барак. По сведениям Специальной карты Европейской России И. А. Стрельбицкого, составленной в 1865—1871 годах (лист 59, издан в 1869 году), Никольская имела около 50 дворов.

Вариант названия «Никольское» встречается уже на карте Лебедянского уезда (в который входила деревня) в 1914 году. Во второй половине 1930-х — начале 1940-х годов в деревне было 145 дворов. В 1950 году деревня Никольское вошла в состав новообразованного колхоза «Красный луч», центром которого было село Екатериновка. До укрупнения колхоз, базировавшийся в Екатериновке, носил название «Свобода».

Население 

 Численность населения в конце XX — начале XXI века

 Половой и национальный состав
Согласно переписи 2002 года, в Никольском проживало 27 мужчин и 43 женщины, 97 % населения составляли русские.

Инфраструктура 
 Улично-дорожная сеть
На 2019 год в Никольском числится 3 улицы: Луговая, Советская и Центральная, покрытие — щебень. Два пруда в черте селения имеют земляные плотины с мостами. С остальными населёнными пунктами района деревня связана автодорогой местного значения «Екатериновка — Никольское» общей протяженностью 3,56 км, которая была реконструирована в 2009—2010 годах.

 ЖКХ и благоустройство
Населённый пункт обеспечен электроснабжением (ЛЭП напряжением 10 кВ, комплектная трансформаторная подстанция), водоснабжением (скважина питьевого водоснабжения, водонапорная башня), газоснабжением (газорегуляторный пункт). При этом газифицировано лишь 50 % домовладений деревни. На юго-восточной окраине расположено кладбище. 

 Сельское хозяйство
Земельный участок размером 4,6 га в районе Никольского в целях производства сельхозпродукции арендует ООО «Агрокомплекс Добровский». В деревне зарегистрировано КФХ «Колос». Ранее в Никольском функционировала молочно-товарная ферма.

 Социальные услуги
Деревня Никольское обслуживается больницей села Трубетчино. Торговля осуществляется автолавкой 2 раза в неделю. В селении работает 1 почтальон. Ранее в деревне действовал клуб. Сейчас здание клуба (площадью 110 кв. м) не используется.

Известные уроженцы 
По некоторым сведениям, в деревне Никольское родилась Герой Социалистического Труда Наталия Петровна Ащева.

Ссылки 
 Никольское на Викимапии.

Примечания 

Населённые пункты Добровского района